Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1971 — 13-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Межев с 16 по 21 марта 1971 года. В одиннадцатый раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований 
В турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

Финал

Ссылки 
 

1971
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по кёрлингу во Франции
Спорт во Франции в 1971 году
1971 год в кёрлинге
Март 1971 года